peut désigner :

 , ville située dans le  ;
 , census designated place située dans le comté de  dans le  ;
 Atlantic City, film américain de Ray McCarey sorti en 1944 ;
 , film franco-canadien de Louis Malle sorti en 1980 ;
 , chanson de Bruce Springsteen sortie en 1982 ;
 Atlantic City, huitième épisode de la saison 2 de How I Met Your Mother diffusé en 2006.

Voir aussi 

 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre